Воробкевич — українське прізвище.

Відомі особи 
 Воробкевич Сидір Іванович (1836–1903) — український буковинський письменник, композитор, музично-культурний діяч, православний священик, педагог, редактор часописів Буковини, художник.
 Воробкевич Григорій Іванович (1838–1884) —- український поет. Молодший брат Сидора Воробкевича.

Українські прізвища